Osoby:
 Carl Salfeld - niemiecki prawnik
 Ernst Salfeld - niemiecki menadżer
 Siegmund Salfeld - niemiecki pedagog

Zobacz też:
 Saalfeld